Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rogers Cup 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen vom 3. bis 4. August 2019 an der Qualifikation teil, wobei sich 12 Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizieren konnten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Montreal